

Бузат — річка в Башкортостані, права притока Тятера
 Бузат — село, Стерлібашевський район, Башкортостан

Див. також 
 Галей-Бузат
 Карамали-Бузат
 Малий Бузат